L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Majorque se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Oscar Otte, de l'Américain John Isner, du Polonais Hubert Hurkacz et du Sud-Africain Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par Federico Delbonis, Mackenzie McDonald, Dušan Lajović et Emil Ruusuvuori.

Lauréats 
Le Grec Stéfanos Tsitsipás remporte le tournoi en battant en finale Roberto Bautista-Agut. Il s'agit du  tire ATP de sa carrière en simple.

En double, Rafael Matos et David Vega Hernández décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ariel Behar et Gonzalo Escobar. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2022
Majorque
Tennis en juin 2022